Galeana ist der Name folgender mexikanischer Municipios:

* Municipio Galeana (Chihuahua), Municipio im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua
 Municipio Galeana (Nuevo León), Municipio im mexikanischen Bundesstaat Nuevo León